Schönfeld (Poméranie occidentale), une commune d'Allemagne
 Schönfeld, une commune d'Allemagne dans le land de Brandebourg
 Schönfeld (Saxe), une commune d'Allemagne
 Schönefeld (Leipzig), une ancienne commune Allemande, devenue un quartier de Leipzig